

Юски — село, Кезький район, Удмуртія
 Юски — залізнична станція на залізниці Агриз-Іжевськ